Jáuregui kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jáuregui, Nuevo León, ort, Allende, 
 Jáuregui, Guanajuato, ort, Celaya, 

Robotskapade Mexikoförgreningar